Hieronder volgen diverse statistieken van de Nederlandse voetbalclub Vitesse.

Overzicht competities

Totaalcijfers per competitie

Cijfers per seizoen

Eredivisie
Bijgewerkt t/m 27 januari 2023.

Eerste divisie

Tweede divisie

Hoofdklasse

Eerste klasse

Tweede klasse

Noodcompetitie

Gelderse competitie NVB

Totaal (reguliere competitie)
Bijgewerkt t/m 27 januari 2023.

Overigen: Nacompetitie, Kampioenschapswedstrijden, etc.

KNVB beker 
Bijgewerkt t/m 28 januari 2023.

Competitiedoelpunten per tegenstander
Bijgewerkt t/m 27 januari 2023.

Individuele prestaties

Clubtopscorers per seizoen vanaf 1954/1955

Elftal van de Eeuw 

Vitesse.nl, Elftal van de Eeuw

Clubrecords
Beste seizoensstart in de Eredivisie: 18 punten na 7 duels, 2020/2021
Duurste aankoop van speler: Bob Peeters van Roda JC voor € 6.4 miljoen, 2000
Duurste verkoop van speler: Wilfried Bony naar Swansea City AFC voor € 14 miljoen, 2013
Grootste overwinning in competitieverband: 0-17 v Victoria, Gelderse Competitie NVB, 11-11-1894
Grootste overwinning in toernooiverband: 10-0 v RVC, KNVB beker, 1e ronde, 10-10-1976
Grootste overwinning in de Eredivisie: 7-0 v Sparta Rotterdam, 14-04-2018
Grootste overwinning in de Eerste divisie: 7-0 v FC Wageningen, 30-08-1970
Grootste overwinning in een Europees toernooi: 0-4 v Dundee United FC, UEFA Cup 2e ronde, 07-11-1990
Grootste thuisoverwinning: 14-0 v Victoria, Gelderse Competitie NVB, 20-01-1895
Grootste uitoverwinning: 0-17 v Victoria, Gelderse Competitie NVB, 11-11-1894
Grootste thuisoverwinning in de Eredivisie: 7-0 v Sparta Rotterdam, 14-04-2018
Grootste uitoverwinning in de Eredivisie: 1-7 v Fortuna Sittard, 27-09-1997
Grootste nederlaag in competitieverband: 12-1 v Ajax, Eredivisie, 19-05-1972
Grootste nederlaag in toernooiverband: 0-7 v PSV, KNVB beker, 4e ronde, 04-05-1969
Hoogste klassering: 3e in Eredivisie, 1997/1998
Laagste klassering: 4e in Tweede Klasse, 1942/1943
Langste ongeslagen reeks wedstrijden in competitieverband: 22, van 08-01-1967 tot en met 17-09-1967 in de Eerste divisie
Langste ongeslagen reeks wedstrijden vanaf start van seizoen in de Eredivisie: 9, 2012/2013
Langste reeks uitoverwinningen in één seizoen, Eredivisie: 7, 2012/2013
Langste reeks competitiewedstrijden waarin gescoord wordt in de Eredivisie: 22, van 04-03-2012 t/m 03-11-2012
Langste reeks competitiewedstrijden waarin gescoord wordt vanaf de seizoenstart in de Eredivisie: 21, 2013/2014
Meeste clean sheets in één seizoen: 18, Eerste divisie, 1988/1989
Meeste clean sheets in één seizoen, Eredivisie: 16, 2001/2002
Meeste aantal punten op de helft van het Eredivisie-seizoen: 38, 2020/2021
Meeste goals gescoord door speler in competitieverband: 155 - Jan Dommering
Meeste goals gescoord door speler in één seizoen: 34 - Nikos Machlas, Eredivisie, 1997/1998
Meeste goals gescoord door speler in één wedstrijd: 9 - Nico Westdijk v De Treffers, 2e klasse C Oost, 19-10-1941
Meeste goals gescoord door team in competitieverband: 85, Eredivisie, 1997/1998
Meeste goals tegen in competitieverband: 74, Eredivisie, 1971/1972
Meeste hattricks gemaakt in competitieverband: 12 - Jan Dommering
Minste goals gescoord door team in competitieverband: 22, Eredivisie, 1971/1972
Minste goals tegen in competitieverband: 20, Eerste divisie, 1988/1989
Minste goals tegen in competitieverband, Eredivisie: 29, 1992/1993
Snelste doelpunt: 18 seconden - Lasse Nilsson v Roda JC, Eredivisie, 28-08-2009
Snelste eigen doelpunt: 19 seconden - Purrel Fränkel v FC Twente, Eredivisie, 03-10-2003
Speler vaakst clubtopscorer geweest: John van den Brom, 5
Speler met meeste caps Nederlands Elftal: Just Göbel, 22
Speler met meeste Eredivisie-wedstrijden: Goeram Kasjia, 243
Jongste debutant Eredivisie: Mitchell van Bergen, 16 jaar en 113 dagen

SBV Vitesse
Vitesse
Records